Closer kan syfta på:

Musik 
 Closer (musikgrupp) – ett svenskt death metal-band

Album 
 Closer (musikalbum av Joy Division) – ett album av Joy Division (1980)
 Closer (musikalbum av Better Than Ezra) – ett album av Better Than Ezra (2001)

Låtar 
 Closer (The Chainsmokers-låt) – en låt från 2016 av The Chainsmokers på albumet Collage
 Closer (Nine Inch Nails-låt) – en låt av Nine Inch Nail från 1994
 Closer (sång av Ne-Yo) – en låt av Ne-Yo från 2008
 Closer (Tegan and Sara-låt) – en låt av Tegan and Sara från 2013
 Closer (låt av Laleh) – en låt från Lalehs 2006 års album Prinsessor

Film 
 Closer (film) – en amerikansk dramafilm från 2004

Sport 
 Pitcher (closer) – en typ av pitcher i baseboll